Очеретяное:
 Очеретяное (Киевская область) — село в Киевской области
 Очеретяное (озеро) — озеро в Черниговской области